Список автомобилей, выпущенных фирмой Cadillac,  подразделением корпорации General Motors, с 1902 года до наших дней.

1902—1949

Ранние годы 

 1902—1903
  — колёсная база , одноцилиндровый двигатель
 1903—1904
  — колёсная база , одноцилиндровый двигатель
 1904
  — колёсная база , одноцилиндровый двигатель
  — колёсная база , одноцилиндровый двигатель
 1905
  — колёсная база , одноцилиндровый двигатель
  — колёсная база , одноцилиндровый двигатель
  — колёсная база , I4
  — колёсная база , одноцилиндровый двигатель
  — колёсная база , одноцилиндровый двигатель
 1906
  — колёсная база , I4
  — колёсная база , одноцилиндровый двигатель
  — колёсная база , I4
  — колёсная база , одноцилиндровый двигатель
 1907
  — колёсная база , I4
  — колёсная база , I4
  — колёсная база , одноцилиндровый двигатель
  — колёсная база , одноцилиндровый двигатель
 1908
  — колёсная база , I4
  — колёсная база , I4
  — колёсная база , одноцилиндровый двигатель
  — колёсная база , одноцилиндровый двигатель
  — колёсная база , одноцилиндровый двигатель
 1909
  — колёсная база , I4
 1910
  — колёсная база  или , I4
 1911
  — колёсная база , I4
 1912
  — колёсная база , I4
 1913
  — колёсная база , I4
 1914
  — колёсная база  или , I4
 1915
  — колёсная база  или , V8
 1916
  — колёсная база  или колёсная база  или колёсная база , V8
 1917
  — колёсная база  или колёсная база , V8
 1918—1919
  — колёсная база  или колёсная база  или колёсная база , V8

1920-е 

 1920—1921
  — колёсная база  или , V8
 1922—1923
  — колёсная база , V8
 1924
  — колёсная база  или , V8
 1925
  — колёсная база  или  или , V8
 1926—1927
 Series 314 — колёсная база  или  или , V8
 1928
 Series 341-A — колёсная база  или , V8
 1929
 Series 341-B — колёсная база  или , V8

1930-е 

 1930
  — колёсная база  или , V8
  — колёсная база  или  или , V12
  — колёсная база , V16
 1931
  — колёсная база  или , V8
  — колёсная база  или  или , V12
  — колёсная база , V16
 1932
  — колёсная база  или , V8
  — колёсная база  или , V12
  — колёсная база  или , V16
 1933
  — колёсная база  или , V8
  — колёсная база  или  или , V12
  — колёсная база  или , V16
 1934
  — колёсная база , V8
  — колёсная база , V8
  — колёсная база , V8
  — колёсная база  или , V8
  — колёсная база , V12
  — колёсная база , V16
 1935
  — колёсная база , V8
  — колёсная база , V8
  — колёсная база , V8
  — колёсная база  или , V12
  — колёсная база , V16
 1936
 Series 36-60 — колёсная база , V8
 Series 36-70 — колёсная база , V8
 Series 36-75 — колёсная база , V8
  — колёсная база  или , V12
  — колёсная база , V12
  — колёсная база , V16
 1937
 Series 37-60 — колёсная база  или , V8
  — колёсная база , V8
 Series 37-70 — колёсная база , V8
 Series 37-75 — колёсная база  или , V8
  — колёсная база , V12
  — колёсная база , V16
 1938
 Series 38-60 — колёсная база  или , V8
  — колёсная база , V8
  — колёсная база , V8
 Series 38-75 — колёсная база  или , V8
  — колёсная база , V16
 1939
  — колёсная база , V8
  — колёсная база  или , V8
 Series 39-75 — колёсная база  или , V8
  — колёсная база , V16

1940-е 

 1940
  — колёсная база , V8
 Series 40-62 — колёсная база , V8
  — колёсная база  или , V8
 Series 40-75 — колёсная база  или , V8
  — колёсная база , V16
 1941
  — колёсная база , V8
  — колёсная база , V8
 Series 41-62 — колёсная база  или , V8
  — колёсная база , V8
 Series 41-67 — колёсная база , V8
 Series 41-75 — колёсная база  или , V8
 1942
  — колёсная база , V8
  — колёсная база , V8
 Series 42-62 — колёсная база , V8
  — колёсная база , V8
  — колёсная база , V8
 Series 42-75 — колёсная база  или , V8
 1946
  — колёсная база , V8
  — колёсная база , V8
 Series 62 — колёсная база , V8
 Series 75 — колёсная база , V8
 1947
  — колёсная база , V8
  — колёсная база , V8
 Series 62 — колёсная база , V8
 Series 75 — колёсная база , V8
 1948—1949
  — колёсная база , V8
  — колёсная база , V8
 Series 62 — колёсная база , V8
 Series 75 — колёсная база , V8

1950-е 

 1950—1951, на все модели устанавливался двигатель рабочим объёмом 331 кубический дюйм (5,4 л), V8
  — колёсная база 
  — колёсная база 
 Series 62 — колёсная база 
 Series 75 — колёсная база 
 1952, на все автомобили устанавливался двигатель рабочим объёмом 331 кубический дюйм (5,4 л), V8
  — колёсная база 
 Series 62 — колёсная база 
 Series 75 — колёсная база 
 1953, на все модели устанавливался двигатель рабочим объёмом 331 кубический дюйм (5,4 л), V8
  — колёсная база 
 Series 62 — колёсная база 
 Series 75 — колёсная база 
 1954—1955, на все автомобили устанавливался двигатель рабочим объёмом 331 кубический дюйм (5,4 л), V8
  — колёсная база 
 Series 62 — колёсная база 
 Series 75 — колёсная база 
 1956, на все модели устанавливался двигатель рабочим объёмом 365 кубических дюймов (6,0 л), V8
  — колёсная база 
 Series 62 — колёсная база 
 Series 75 — колёсная база 
 1957—1958, на все модели устанавливался двигатель рабочим объёмом 365 кубических дюймов (6,0 л), V8
  — колёсная база 
 Series 62 — колёсная база 
 Series 70 Eldorado Brougham — колёсная база 
 Series 75 — колёсная база 
 1959—1960, на все модели устанавливался двигатель рабочим объёмом 390 кубических дюймов (6,4 л), V8
  — колёсная база 
 Series 62 — колёсная база 
 De Ville — колёсная база 
 Eldorado — колёсная база 
 Eldorado Brougham — колёсная база 
 Series 75 — колёсная база

1960-е 

 1961—1964
  — колёсная база , V8
 Series 62 — колёсная база , V8
 Series 75 — колёсная база , V8
 1965—1966
  — колёсная база , V8
 DeVille/Coupe de Ville — колёсная база , V8
  — колёсная база  или  или , V8
 1967—1970
  — колёсная база , V8
 DeVille/Coupe de Ville — колёсная база , V8
  — колёсная база  или  или  или , V8

1970-е 

 1970—1973
  — колёсная база , V8
 DeVille/Coupe de Ville — колёсная база , V8
  — колёсная база  или  или  или , V8
 1974
  — колёсная база , V8
 DeVille/Coupe de Ville — колёсная база , V8
  — колёсная база  или   или  или , V8
 1975—1976
  — колёсная база , V8
 DeVille/Coupe de Ville — колёсная база , V8
 Seville — колёсная база , V8
  — колёсная база  или   или  или , V8
 1977—1979
 Coupe de Ville — колёсная база , V8
 Sedan de Ville — колёсная база , V8
  — колёсная база , V8
 1971-1978
 Eldorado — колёсная база , V8
 1979-1985
 Eldorado — колёсная база , V6 или V8

1980-е 

 1980—1985
 Seville — колёсная база , V8
 1982—1988
  — колёсная база , V6
 1980—1984
 Coupe de Ville — колёсная база , V8
 Sedan de Ville — колёсная база , V8
 1985—1988
 Coupe de Ville — колёсная база , V8
 Sedan de Ville — колёсная база , V8
  — колёсная база , V8
  — колёсная база , V8
 1979—1985
 Eldorado — колёсная база , V6 или V8
 1986—1991
 Eldorado — колёсная база , V6 или V8
 1987—1993
  — колёсная база , V8
 1989—1993
 Coupe de Ville — колёсная база , V8
 Sedan de Ville — колёсная база , V8
  — колёсная база , V8
 1980—1986
  — колёсная база , V8
 1987—1989
  — колёсная база , V8

1990-е 

 1992—2002
 Eldorado — колёсная база , V8
 1989—1993
 Coupe DeVille — колёсная база , V8
 1989—1993
 Sedan DeVille — колёсная база , V8
 1993-2001
 Cadillac Seville STS
 1994—1999
 Sedan DeVille — колёсная база , V8
 1997—2001
 Catera — колёсная база , V6
 1989—1992
  — колёсная база , V8
 1990—1992
  — колёсная база , V8
 1993—1996
  — колёсная база , V8
 1993
  — колёсная база , V8

2000-е 

 1999—2000
 Escalade — колёсная база , V8
 2000—2005
 DeVille — колёсная база , V8
 2002—2006
 Escalade — колёсная база  или , V8
 2003—2007
 CTS — колёсная база , V6 или V8
 2004—2009
  — колёсная база , V8
 2004—2009
 SRX — колёсная база , V6 или V8
 2005—2010
 BLS — колёсная база , I4 или V6, Европейская модель
 2005—2011
  — колёсная база , V6 или V8
 2006—2011
  — колёсная база , V8
 2007—2014
 Escalade — колёсная база  или , V8
 2008—2014
 CTS — колёсная база , V6 или V8

2010-е 

 2010—2016
 SRX — колёсная база , V6
 2012—2019
 ATS — колёсная база , I4 или V6
 2012—2019
 XTS — колёсная база , I4 или V6
 2014—2019
 CTS — колёсная база , I4 или V6 или V8
 2014—2016
 ELR — колёсная база , I4, Voltec
 2015—н.в.
 Escalade — колёсная база  или , V8
 2015—н.в.
  — колёсная база , I4 или V6
 2016—н.в.
 XT5 — колёсная база , I4 или V6
 2019—н.в.

2020-е 
 2020—н.в.
 
 2020—н.в.
 
 2020—н.в.
 
 2023—н.в.

Концепты, прототипы 

 1949 — Cadillac Caribbean, Coupe de Ville, El Rancho, Embassy
 1950 — 
 1952 — Cadillac Eldorado, Townsman
 1953 — , 
 1954 — Cadillac El Camino, La Espada, Park Avenue, PF 200 Cabriolet
 1955 — Cadillac Celebrity, Eldorado Brougham, La Salle II Roadster/Sedan, Eldorado St. Moritz, Westchester
 1956 — Cadillac Castilian, Gala, Maharani, Palomino, Eldorado Brougham/Eldorado Brougham Town Car
 1957 — Cadillac Director, "Bubble-Top"
 1958 — Cadillac "Rain Car", 4-door Eldorado Seville, Skylight coupe/convertible
 1959 — , "Bubble-Top", Starlight
 1960 — Cadillac 4-door phaeton
 1961 — Cadillac Eldorado Chicago Show Car, XP-715 La Salle
 1964 — Cadillac Florentine
 1965 — Cadillac XP-840 Eldorado Fastback
 1970 — Cadillac NART
 1978 — Cadillac TAG Function Car
 1985 — Cadillac Cimarron
 1988 — Cadillac Voyage
 1989 — Cadillac Solitaire
 1990 — 
 1999 — 
 2000 — Cadillac Eldorado, 
 2001 — Cadillac Vizon
 2002 — 
 2003 — 
 2005 — Cadillac BLS, Villa
 2008 — , *CTS Coupe
 2009 — Cadillac Converj, WTF
 2010 — Cadillac XTS Platinum, Aera, 
 2011 — 
 2013 — 
 2016 — 
 2020 — 
 2022 — Cadillac InnerSpace
 2022 — Cadillac Celestiq

Примечания

Литература 
 
 
Cadillac